Le Canton Monts de LAM est situé à l'extrême Sud du Tchad. Le Canton Monts de LAM est créé en 1962 et compte depuis lors cinq (5) chefs de canton qui se sont succédé. L'Actuel Chef de Canton a pris fonction les années 2000, Enseignant de Formation, il succède à son père depuis cette date.

Administration 
Il est sous l'administration de la sous-Preférecture de Baibokoum, Département de Monts de Lam et Province du Logone Oriental. C'est le nom de ce Canton qu'a érigé le Département de Monts de Lam créé en 1999  et qui compte 14 cantons.

Présentation Générale
Le Canton Monts de LAM a une superficie est estimé aux environs de 2 000 km² (Source informelle).
Le canton partage au Sud, la frontière avec la République centrafricaine, au Nord et à l'Est le Canton Bessao, à l'Ouest par les Cantons Pao (Nord Ouest), Mbayssaye (Sud-Ouest) et la Commune de Baibokoum.
Le Canton regorge de potentielles ressources naturelles. Il est considéré comme la zone la plus inondée du Tchad avec une pluviométrie moyenne de 1300 mm avec une myenne de 75 jours de pluie. Il est couvert d'une chaine montagneuse avec des massifs montagneux culminant à 1163 m le point le plus haut du sud du Tchad et qui constitue la centure Sud de la Cuvette montagneuse du Tchad. 
La population du Canton parle la Langue Mboum avec ses variantes Zoli, Gonguey, Pana .
La langue Laka (Laga)est très pratiquée dans le canton dont deux villages sont d'origine (Nzoro et Matao). On dénombre aujourd'hui plusieurs ferrcks habités par la population Peuls.
En plus des petites rivières,en général saisonnières, qui coulent dans le canton, le Fleuve Logone longe quelques kilomètres de sa fontière au Nord-Est , le fleuve Lim qui prend sa source en Centrafrique traverse tout le Canton du sud au nord.
Le Canton est doté d'un Plan Local de Developpement (PLDC) revisé qui court de 2021-2025.

Subdivision
Le Chef Lieu du Canton est Bidanga et compte 54 villages et 3 Ferricks. Sa population est estimée en 2023 (RGPH2) à plus de 16 000 habitants ( 23 000 selon le recensement local).
Les Villages du Canton de Monts de LAM